1951 Голяма награда на Великобритания е 2-рото за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 14 юли 1951 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания